Borneo el nombre puede designar a:

 Borneo: isla de Indonesia.
 Borneo: península al este de Ámsterdam, junto a las penínsulas de Sporenburg y Java.
 Borneo: en náutica movimiento circular alrededor del punto de fondeo de un buque.